

Persone 
 Miloš Pantović – calciatore serbo nato nel 1996
 Miloš Pantović – calciatore serbo nato nel 2002